Zambo
 Zambo (Burkina Faso) – Dipartimento del Burkina Faso
 Zambo (bibita) – bibita dell'Ecuador
 Sándor Zámbó

Pagine correlate 

 Sambo (disambigua)